Peter Van Wambeke (19 april 1963) is een Belgische voetbaltrainer en ex-voetballer. Als speler is hij vooral bekend geworden door zijn periodes bij Sint-Niklase SK, Eendracht Aalst en Germinal Ekeren.

Carrière

Als speler

Als trainer
 SV Roeselare 2000-2001
 Red Star Waasland 2001-2003
 KRC Gent-Zeehaven 2004-2005
 KSV Temse 2005, 2006-2008
 FCN Sint-Niklaas
 VW Hamme 2008-12/2008
 KSKL Ternat 2009-2010
 K. Rupel-Boom FC juli 2010 - november 2010
Vanwambeke, Peter
Vanwambeke, Peter